Guayabal, ou l'un de ses composés, peut désigner :

Toponymes

Armero-Guayabal : municipalité située dans le département de Tolima ;
 Guayabal de Síquima : municipalité située dans le département de Cundinamarca.

Guayabal : municipalité de la province d'Azua.

Guayabal : corregimiento de la province de Chiriqui.



Localités 
 Guayabal : localité de la paroisse civile de Chorrerón de la municipalité de Guanta dans l'État d'Anzoátegui ;
 Guayabal : localité de la paroisse civile d'Urica de la municipalité de Pedro María Freites dans l'État d'Anzoátegui ;
 Gauyabal : localité de la division territoriale et statistiques de Capitale Píritu de la municipalité de Píritu dans l'État d'Anzoátegui ;
 Guayabal : localité de la paroisse civile de Aripao de la municipalité de Sucre dans l'État de Bolívar ;
 Guayabal : chef-lieu de la municipalité de San Gerónimo de Guayabal dans l'État de Guárico.

Subdivisions 
 San Gerónimo de Guayabal : l'une des quinze municipalités de l'État de Guárico ;
 Guayabal : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de San Gerónimo de Guayabal dans l'État de Guárico.

Autres 
 El Guayabal : une station de la ligne 1 du métro de Maracaibo.

Autres 
 Francisco Guayabal : une chanson composée par le musicien cubain Pío Leiva.

Homonymie de toponyme